Ernst Hodel ist der Name folgender Personen:

* Ernst Hodel senior (1852–1902), Schweizer Maler und Panoramakünstler
 Ernst Hodel junior (1881–1955), Schweizer Maler
 Ernst Hodel (Fußballspieler) (* 1950), deutscher Fußballspieler